Монтано (, ) — итальянская и испанская фамилия.

Известные носители

Итальянская семья фехтовальщиков из Ливорно 
 
 Монтано, Карло (род. 1972) — рапирист, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года.
 
 Монтано, Томмазо (род. 1953) — саблист, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года, брат Карло и Марио Туллио Монтано.

Другие носители 
 Монтано, Бенито (1527—1598) — испанский богослов.
 Монтано, Лоренцо (1893—1958) — итальянский писатель.
 Баттиста Монтано, Джованни (1524—1621) — итальянский архитектор, рисовальщик, скульптор, медик, педагог.

См. также 
 Монтаньо ()